Bewitched bezeichnet:

 den Originaltitel der amerikanischen Sitcom Verliebt in eine Hexe
 den Originaltitel der Kinofilm-Adaptation, siehe Verliebt in eine Hexe (Film)
 Bewitched (schwedische Band), schwedische Thrash- und Black-Metal-Band
 Bewitched (chilenische Band), chilenische Metal-Band
 BeWitched-Spiele, deutscher Spieleverlag
 Bewitched (Lied), Lied der US-amerikanischen Band Blood on the Dance Floor

Siehe auch:
 B*Witched, irische Girlgroup